Лімпо́по () може стосуватися:

 Лімпопо — річка в Південній Африці.
 Лімпопо — провінція Південно-Африканської Республіки.
 Лімпопо — зоопарк у Львівській області.